Багаутдин Кайсединович Мамаев (15 декабря 1966, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский борец вольного стиля, призёр чемпионата СССР.

Спортивная карьера 
Вольной борьбой начал заниматься с 1977 года. Воспитанник спортивной школы «Урожай» Махачкалы, занимался у Эседуллаха Шахмарданова. В 1988 году стал бронзовым призёром чемпионата СССР в Красноярске.

Личная жизнь  
В 1983 году окончил школу № 30 в Махачкалы. В 1988 году окончил Дагестанский политехнический институт.

Достижения 
 Чемпионат СССР по вольной борьбе 1988 — ;

Ссылки 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Борцы СССР
Борцы России